Братья Комаровы:

 Братья Комаровы — художественный фильм по рассказам Юрия Нагибина «Комаров», «Старая черепаха» и «Бешеный бык». 
 Братья Комаровы — железнодорожная станция на линии Казань — Агрыз в посёлке Кукмор.